Richtplatz bezeichnet:

 Richtstätte, ein Ort für Hinrichtungen
 Gerichtsstätte, ein Ort, an dem Gericht gehalten wird (veraltete Bedeutung) 
 Richtplatz (Holzbau), ein Platz, an dem Zimmerleute eine Holzkonstruktion zusammensetzen 

Siehe auch:
 Der Richtplatz, Roman von Tschingis Aitmatow
 Richterplatz